Гаймар Ведемеєр (нім. Heimar Wedemeyer; 22 вересня 1906, Марбург — 13 листопада 1998, Гамбург) — німецький юрист, яхтсмен і офіцер-підводник, капітан-лейтенант.
 Альберт Ведемеєр — американський військовик, командувач під час Японсько-китайська війна (1937—1945).